Le sigle ENSCI désigne notamment :
 l’École nationale supérieure de céramique industrielle (Limoges), devenue en 2017 l'ENSIL-ENSCI ;
 l’École nationale supérieure de création industrielle « Les Ateliers », à Paris.